een waterkundig bouwwerk zoals een brug, dam of sluis
 Waterwerk (straat), een straat in Rotterdam